José Santiago Pérez (Fuensanta de Martos, Jaén) físico, licenciado por la Universidad de Granada, primer español ganador del premio internacional Joven Científico en física pura y aplicada en el área de teoría IUPAP. En la actualidad es profesor en el Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada. José Santiago, trabaja en el análisis teórico de los datos producidos en grandes aceleradores, como el Tevatron, del laboratorio estadounidense Fermilab, o el LHC, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas CERN.

Referencias 

Físicos de España del siglo XX
Físicos de España del siglo XXI
Nacidos en Fuensanta de Martos